Кооперативно предприятие(както показва и наименованието)може да се учреди само и единствено от кооперация. Други търговци-акционерно дружество, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност и др. не са в състояние да учредяват кооперативно предприятие. Правната уредба на кооперативното предприятие се съдържа в Закона за кооперациите, която може да се определи като специална по отношение на уредбата предвидена в Търговски закон. Това се дължи на факта, че кооперативното предприятие има задължително правно-организационна форма-ЕООД или ЕАД.То не може да е АД, ООД или командитно дружество, събирателно дружество (кооперацията не може да бъде неограничено отговорен съдружник) или командитно дружество с акции. Именно поради тази причина няма законова пречка коопрерация да учреди ЕООД(както и други видове търговски предприятия, но без СД, КД и КДА, но само като комплементар.) по реда на Търговския закон, а не по реда на Закона за кооперациите. Ако го направи тя няма да може да се ползва от привилегиите, които дава ЗК, относно учредяването на кооперативно предприятие, а именно финансови облекчения и специален ред на учредяване.

За да се учреди кооперативно предприятие са необходими решения на общото събрание и решение на управителен съвет в този ред. Общото събрание взима решение за учредяването на кооперативно предприятие и определя неговия капитал. Чрез устава компетентността на общото събрание може да се разширява като например може да определя предмета на дейност, седалище и адрес на управление, фирма и др. за сметка на управителния съвет. Но с устава не може да се изключи напълно участието на управителния съвет в образуването на предприятието. Той е органа, който извършва фактическите и правни действията по неговото учредяване.
Управителния съвет взима решение относно наименованието на предприятието, неговото седалище и адрес на управление, предмет на дейност, приема учредителен акт(в случая дружествен договор, който при ЕООД е едностранна сделка по своя характер)и др. Тези правомощия могат да бъдат делегирани на общото събрание чрез устава на кооперацията, но не УС не може да се изключи напълно от участие в учредяването.

След като се приеме учредителния акт и се назначи първия управител се пристъпва към вписване на предприятието в Търговски регистър което става по общия ред предвиден за всички търговци. Тези действия се извършват обикновено от председателя на управителния съвет. От момента на регистрацията кооперативното предприятие се подчинява на общия режима за ЕООД и ООД предвиден в Търговския закон.

Вижте също 
 Закон за кооперациите
 Търговски закон

Видове търговци
Кооперации